Гран-при Детройта 1987 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 21 июня 1987 года.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 Rob Walker (October, 1987). «6th Detroit Grand Prix: Taking An Active Role». Road & Track, 131—134.

Гран-при Детройта